Тинаму́-ноту́ры или бесхво́стые тинаму́ (), — род птиц из семейства тинаму, состоящий из 5 видов. Представители рода — птицы среднего размера с пёстрой окраской: коричневый цвет сочетается с чёрными штрихами и белой окантовкой перьев. Тинаму-нотуры обитают в Южной Америке.

Этимология 
Научное название рода — Nothura, образовано от двух греческих слов: nothos — ошибочный, ложный и ouros — хвостатый (oura — хвост).

Русское название рода — тинаму-нотуры или бесхвостые тинаму.

Внешний вид 
Тинаму-нотуры — птицы средней величины, длина тела составляет 17—25 см. Окраска сочетает в себе разные оттенки коричневого с чёрными штрихами: тёмная спина — красновато-коричневая или серовато-коричневая и более светлое брюхо — охристое или красноватое. Окантовка перьев белая, что делает птиц пёстрыми. Горло белое.

Питание 
В рацион входит растительная пища: различные плоды и семена.

Распространение 
Родиной тинаму-нотур является Южная америка, они распространены на территории нескольких стран: от южных районов Аргентины и Перу до Боливии и северных районов Бразилии. Селятся на открытой местности: птиц можно встретить на пампасах и пастбищах в разреженных лесах.

Классификация 
В настоящее время род состоит из 5 видов:
 
 
 
 
 

Известны также и вымершие представители рода:
 † 
 †

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
Роды птиц